Les Inséparables peut désigner :
 Les Inséparables, film de Jack Donohue sorti en 1965.
 Les Inséparables, un téléfilm écrit et réalisé par Thierry Redler, diffusé en 2001.
 Les Inséparables, série TV d'Élisabeth Rappeneau, sortie en 2005.
 Les Inséparables, un roman de Marie Nimier sorti en 2008.
 Les Inséparables, film de Christine Dory sorti en 2008.
 Les Inséparables, album du chanteur Corneille sorti en 2011.